Shame (engl. für „Schamgefühl“ oder „Schande“) steht für: 
 Shame (Film), Filmdrama von Steve McQueen aus dem Jahr 2011
 Shame (Lied), Popsong der deutschen Girlgroup Monrose aus dem Jahr 2006
 Shame, Pop-Duett der britischen Singer-Songwriter und Take That-Mitglieder Robbie Williams und Gary Barlow aus dem Jahr 2010 
 Shame (Band), britische Post-Punk-Band
 The Shame, britische Band, in der Greg Lake am Anfang seiner Karriere spielte

Siehe auch: